Э́рик Миро́нович Ле́вин (псевдоним Андрей Внуков; 16 апреля 1933 года, Ростов-на-Дону — 10 октября 1991 года, Москва) — советский сатирик, поэт и эстрадный драматург, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1989), Лауреат премий журнала «Крокодил» (дважды), член Союза писателей СССР (1981).

Биография 
По окончании в 1955 году исторического факультета Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина преподавал историю в средней школе. В конце 1950-х гг. начал писать сатирические стихи, фельетоны, публиковал их в газетах и журнале «Крокодил». Со временем его произведения стали исполняться на радио и телевидении выдающимися артистами — Борисом Чирковым, Иваном Любезновым, Риной Зелёной. Впоследствии Эрик Левин много и плодотворно сотрудничал с киножурналом «Фитиль», был автором и ведущим радиоциклов «Опять двадцать пять», «Доброе утро», «Весёлый спутник». В 1970-е — 1980-е гг. — был председателем Всесоюзного объединения драматургов эстрады, член жюри ряда эстрадных конкурсов, член редколлегии журнала «Советская эстрада и цирк». Как поэт-песенник сотрудничал с такими композиторами, как Георгий Мовсесов, Борис Ренский, Арно Бабаджанян, Ян Френкель, Максим Дунаевский, Дмитрий Данин (Магазаник), Давид Тухманов, Евгений Крылатов и другими.

Сочинения

Тексты песен 
 «Велосипед» (музыка Максима Дунаевского и Дмитрия Данина), исполняет Павел Смеян
«Танцы и куплеты инопланетян» (музыка Давида Тухманова), исполняют Леонид Куравлёв и Виктор Сергачёв
 «Рыцари оседлые» (музыка Максима Дунаевского и Дмитрия Данина), исполняет Николай Караченцов

Поэзия 
 Первая сборная: Стихи. М., 1963. В соавторстве с Н. Ф. Князевым
 Быль в глаза: Юмористические стихи. М., 1967
 Есть такое мнение…: Стихи. М., 1973
 Спасибо за «пожалуйста»: Сатирические и юмористические стихи, монологи, интермедии. М., 1979
 Полезные советы. М., 1982

Переводы 
 Жамидин: Дал — взял. М., 1968
 Жамидин: Камушек в чарыке. М., 1971
 Жамидин: Был бы толк. М., 1972
 Жамидин: Возраст. М., 1983

Примечания

Ссылки 
  Эстрада в России. XX век: энциклопедия
  Эрик Левин (Андрей Внуков) на сайте 1000plastinok.net

Русские поэты
Члены Союза писателей СССР
Сотрудники журнала «Крокодил»